Эртиль — топоним:

 Эртиль — город в Воронежской области России.
 Эртиль — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Эртиль — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги.
 Эртиль — река в Воронежской и Тамбовской областях России.

См. также 
 Городское поселение город Эртиль
 Перво-Эртиль
 Старый Эртиль